Die Super liga 2015/16 war die zehnte Spielzeit der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. Juli 2015 und endete am 21. Mai 2016. Titelverteidiger war der Partizan Belgrad.

Neuer Austragungsmodus 
Zur Saison 2015/16 blieb die Liga aus 16 Mannschaften bestehen, jedoch wurden Play-offs und Play-Outs nach der regulären Saison eingeführt. Das neue Format sollte höhere Attraktivität für die Zuschauer schaffen und die größeren Vereine auf europäischer Ebene wettbewerbsfähiger machen. Die Vereine traten im Grunddurchgang in Hin- und Rückrunde in 30 Spieltagen gegeneinander an. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Nach dem Grunddurchgang wurde die Liga in zwei Endrunden geteilt, sodass die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 die Meisterschaftsrunde erreichten, in der sie in sieben Play-Off-Spielen um die Meisterschaft spielten. Die Vereine auf den Rängen 9 bis 16 spielten in sieben Play-Out-Spielen gegen den Abstieg, die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab. Den Mannschaften wurden dabei jeweils die Hälfte der erzielten Punkte aus der in 30 Spieltagen ausgetragenen Vorrunde gutgeschrieben, dabei wurden halbe Punkte aufgerundet. Schließlich absolvierte nach Ende der Endrunde jeder Verein insgesamt 37 Spiele.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Die acht bestplatzierten Teams des Grunddurchgangs traten je einmal gegeneinander an, um den Meister und die internationalen Startplätze auszuspielen. Die Punkte aus dem Grunddurchgang wurden dabei halbiert und falls nötig aufgerundet.

Abstiegsplayout 
Die acht schlechteren Teams des Grunddurchgangs traten je einmal gegeneinander an, um die beiden Absteiger zu bestimmen. Die Punkte aus dem Grunddurchgang wurden dabei halbiert und falls nötig aufgerundet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Saison auf WildStat.com
 Saison 2015/16 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16